Боло́нья () — может означать:

 Болонья — водоотталкивающая ткань.

Топоним 
 Болонья — город в Италии.
 Болонья — провинция в Италии.
 «Болонья» — станция Римского метрополитена.
  — коммуна в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке Франции.

Организации 
 «Болонья» — итальянский футбольный клуб.

Фамилия 
 Болонья, Энрике (род. 1982) — аргентинский футболист, вратарь.

См. также 
 Кастель-Гвельфо-ди-Болонья — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.
 Болоньезе